Штёкли (), Штекли (в традиционном российском написании) — швейцарская фамилия. Происходит от местного названия сельскохозяйственной постройки.

Известные носители 
 Штекли, Альфред Энгельбертович (1924-2010(?)) - российский историк.
 Штёкли, Андреа — швейцарская кёрлингистка.
 Штёкли, Ральф (род. 1976) — швейцарский кёрлингист, скип команды Швейцарии на Олимпийских играх 2006 и 2010 годов.
 Штёкли, Фриц (1916—1968) — швейцарский спортсмен, серебряный призёр Олимпийских игр, серебряный призёр чемпионата Европы.

См. также 
 Штёкль